

Historique

Les confrontations 

Voici la liste des confrontations entre ces deux équipes :

|}

Annexes

Articles connexes 
 Équipe des États-Unis de rugby à XV
 Équipe des Fidji de rugby à XV

Lien externe

Notes et références 

Fidji
États-Unis